Sahlberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 John Reinhold Sahlberg
 Carl Reinhold Sahlberg
 Reinhold Ferdinand Sahlberg